Torfou, commune française de l'Essonne
 Torfou, ancienne commune française de Maine-et-Loire

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France